Castello Piccolòmini è il nome di alcuni complessi architettonici della famiglia Piccolomini siti in provincia dell'Aquila
Castello Piccolomini di Balsorano
Castello Piccolomini di Capestrano
Castello Piccolomini di Celano
Castello Piccolomini di Morrea
Castello Piccolomini di Ortucchio
Torre Piccolomini di Pescina